Dreamerion – polski projekt muzyczny zainicjowany w 2004 roku przez Jakuba Ernestowicza w miejscowości Wabcz. Muzyka projektu obraca się wokół takich gatunków jak dark ambient, gothic, neoclassiacal z elementami rocka, czy metalu. Utwory Dreamerion cechuje mroczny, melancholijny i często nostalgiczny klimat. Początkowo tematyka utworów opierała się na tytułowym duchu, który przygotowywał i zabierał dzieci z tego świata. Wraz z kolejnymi wydawnictwami muzyka zaczęła obracać się wokół tematyki samotności, uwielbienia natury, rozmyślań nad życiem i śmiercią.

Historia 
Historia projektu zaczęła się w listopadzie 2004 r., w którym powstało pierwsze, niewydane nigdzie demo Fall a Victim to Dreams.

Pierwsze oficjalne demo o nazwie Contrast zostało wydane w lutym 2005 r. Wiele w tym wydawnictwie było improwizacji nagrywanych „na żywo”. Głęboki growling i szepty, to główne elementy wokalu, kontrastującego z resztą muzyki, która oscylowała między patosem a delikatnością. Nad całością dema unosił się mroczny, surowy klimat.

W listopadzie tego samego roku światło dzienne ujrzało następne demo – Death Hurts Only A Moment. Kompozycje na nim są już bardziej rozbudowane w porównaniu do poprzedniczki. Obok spokojnych momentów można usłyszeć tam bardziej żywiołowe fragmenty śpiewane metalowym niskim growlingiem okraszone szeptami. Kilkadziesiąt rozprowadzonych demówek spotkało się z pozytywnym przyjęciem.

21.II.2008 miała miejsce premiera albumu The Pain Without Name, który wydał polski netlabel Kaos Ex Machina. Jest to pierwszy długogrający album Dreamerion. Nagrania przebiegały na przestrzeni 2006/2007 roku. To dzięki TPWN projekt dotarł do szerszego grona słuchaczy. Cierpliwa promocja doprowadziła do przychylnych recenzji oraz zaprezentowania muzyki na łamach rozgłośni radiowych, m.in. w Programie III Polskiego Radia, czy radio Alfa. Muzycznie jest to album bardziej stonowany niż pierwsze dwa dema. Mniej jest partii wokalnych, więcej klimatycznych klawiszowych pasaży, jednak urozmaiconych różnymi brzmieniami. O ile na demach dominował mrok, to tutaj więcej jest melancholii, mglistego brzmienia, spokoju. Na TPWN pojawiają się odgłosy natury, której motyw staje się dla Dreamerion coraz ważniejszy. Muzyka opowiada o bólu, samotności i śmierci. Okładka została wykonana przez Ewelinę Rutkę i przedstawia samotne drzewo, pośrodku zielonej trawy. Z prawej strony nadciąga tornado, wlekące za sobą ciemne chmury. Zapowiedź zniszczenia, które dotknie to samotne drzewo.

W tym samym roku, Jakub Ernestowicz wydał krótką kompilację utworów o nazwie Fall a Victim to Dreams, które z różnych względów nie znalazły się na albumie ani dwóch pierwszych demówkach.

W lutym 2010 r. ukazał się minialbum Soundtrack to... Memories, który jest zbiorem utworów mających znaleźć się w polskiej grze Suspire. Projekt gry ostatecznie upadł.

Kolejny długogrający album o nazwie All Gods Are Dumb, został wydany w październiku 2012 r. przez wytwórnię Mirrorphobic Productions. Materiał został nagrany w latach 2009/2010. W porównaniu ze starszymi nagraniami słychać tu zmiany. Większa różnorodność wokali, dużo czystego śpiewu, wrzaski. Więcej tu rytmu. Brzmienie jest rozmyte, mgliste, gładkie. Utwory z tego albumu również pojawiły się w Programie III Polskiego Radia.

W 2013 r. został wydany singiel o nazwie Amber. Ciekawostką jest, że singiel posiada tylko jeden wydany krążek w formie fizycznej.

10.03.2014 r. ukazała się składanka Mirrorphobia, wydana przez label Mirrorphobic Productions, w której znalazł się utwór Dreamerion Funeral March For The Queen Of Eternal Ice.

Po dłuższej przerwie od nagrywania, w na którym ukazał się utwór Dreamerion sierpniu 2020 r. na świat wyszedł kolejny album o nazwie Silent Confessions, którego Jakub Ernestowicz wydał własnym sumptem, zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej. Muzyka na tym albumie jest spokojna. W muzyce zaduma nad śmiercią miesza się z zachwytem nad życiem, naturą.

W październiku 2022 r. ukazał się album Mourning, który składa się 7 klimatycznych utworów w stylu ambient/neoclassical pełnych wspomnień z dzieciństwa, śmierci i żałoby. Mourning ukazało się tylko w formie cyfrowej.

Przypisy 

Polscy muzycy ambientowi
Dark wave
Polscy muzycy rockowi